Shutter (2004), een Thaise horrorfilm uit 2004.
 Shutter (2008), een Amerikaanse remake van de gelijknamige Thaise horrorfilm uit 2008.
 Shutter (luik)
 Shutter (software), Linux software om schermafdrukken te bewerken.